Lakisa ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Lakisa (* 1974), weißrussischer Handballspieler
 Artemi Lakisa (* 1987), kasachisch-russischer Eishockeyspieler